Сендехас-де-ла-Торре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 14,51 км². Население — 45 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары